Кайерка́н — район города Норильска, имевший статус города с 1982 по 2004 годы. Находится на севере Красноярского края, на юге Таймырского полуострова, в 24 километрах к западу от центрального района Норильска, с которым соединён автомобильной и железной дорогами. Кайеркан расположен близ реки Кайеркан (правый приток реки Амбарной, бассейн реки Пясины).

Топоним 
Кайерка́н — «маленькая горочка» (так с долганского языка переводится слово «кайеркан»)

История

1940-е 
Строительство посёлка Кайеркан связано с разведкой местности, весной 1940 года при исследовании местности в 18 км от Норильска с целью прокладки ширококолейной железной дороги проектировщики обнаружили залежи каменного угля и последующей (c 1943 года) эксплуатацией угольного месторождения (работы начинали заключенные ГУЛАГа, в районе современного Кайеркана было одно из лагерных отделений Норильлага). В 1943 году заложена разведочная шахта № 16. Для начала работ командировали 25 заключённых. Жили в посёлке Каларгон в 3 километрах от шахты. Работы велись в болотистой пустынной тундре и выполнялись вручную. За 1943 год было добыто 780 тонн угля. К началу 1944 года рядом с шахтой вырос небольшой населённый пункт. В 1945–м была заложена шахта № 18. А 2 июня 1947 года кайерканский уголь был отправлен в Дудинку железнодорожным составом.

1950-е 
В 1956 году труд заключённых перестаёт использоваться, Норильлаг ликвидируют, а объекты Норильского комбината переводят на обслуживание вольнонаёмными.

2 ноября 1956 года Кайеркан получил статус рабочего посёлка.

С 1957 года действует рудник «Кайерканский» с шахтами и карьерами.

10 мая 1959 года произошло очень значимое для посёлка событие — из Норильска в Кайеркан пришёл первый электровоз. А с 15 мая 1959 года открылось регулярное движение пассажирской электросекции Норильск — Кайеркан.

1960-е 
Первоначально кайерканский уголь добывался в шахтах, а в 1962 году началась эксплуатация Кайерканского угольного разреза. В сентябре 1962 года с 225–метровой глубины впервые в мире за 69–й параллелью был выдан уголь открытым способом. В 1963 году угольный разрез добыл 212 тыс. тонн угля, а в 1966–м — 600 тыс.тонн. В 1965–м началась разработка второго угольного разреза.

1970-е 
Последнюю тонну подземного угля Кайеркана выдали 30 июля 1971 года. В 1975 году закрыли и Кайерканский разрез №1, уголь стали добывать только на КУР №2. 

После 1972 года осталась только угледобыча открытым способом. 

Дальнейшее развитие посёлка Кайеркан было связано со строительством и началом эксплуатации (в 1979 году) Надеждинского металлургического завода — одного из крупнейших предприятий Норильского горно-металлургического комбината (сейчас — Заполярный филиал ГМК «Норильский никель»).

1980-е 
30 ноября 1982 года Президиум Верховного РСФСР своим указом преобразовал рабочие посёлки Кайеркан и Талнах в города районного подчинения.

Настоящее время 
В 2004 году Кайеркан (наряду с Талнахом) и Норильск были объединены «как фактически слившиеся между собой, в единый населенный пункт». В 2005 году территория бывшего города Кайеркана была преобразована в административный район города Норильска с названием «Кайеркан».

В настоящее время в связи с осуществлённым в 1970-х годах переходом Норильского комбината на газовое топливо, уголь в Кайеркане добывается лишь в очень небольших количествах, необходимых для некоторых технологических процессов. Основное место добычи угля — Кайерканский угольный разрез-2 (КУР-2) к югу от Кайеркана.

29 мая 2020 года в Кайеркане около 20 тыс. тонн дизельного топлива вылилось на дорогу из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу Норильский никель, и попало в реки Амбарная и Далдыкан, а также почти во все их притоки. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной к 3 июня превысила норму в десятки тысяч раз. На территории Красноярского края была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Население

Образование 
В Кайеркане расположены 5 общеобразовательных учреждений, которые включены в единую образовательную систему Большого Норильска: средняя школа № 32, средняя школа № 37, средняя школа № 40, средняя школа № 45 и гимназия № 11. Получить среднее специальное образование на базе девятилетней школы можно в центре образования № 3.

В культуре 
Кайеркан упоминается в песнях «Железный» и «Lyapis Crew» панк-рок группы «Ляпис Трубецкой».
В книге Сколько стоит человек мемуары Ефросиньи Антоновны Керсновской. Также упоминается в стихотворении Юрия Михайлика.

Примечания

Ссылки 
 Район Кайеркан
 

Города, основанные в XX веке
Города России, вошедшие в состав другого города
Населённые пункты, вошедшие в состав Норильска
Административное деление Норильска